Franz Eberle ist der Name folgender Personen:

* Franz Eberle (Politiker) (1908–1977), liechtensteinischer Politiker
 Franz Eberle (Pädagoge) (* 1955), Schweizer Pädagoge
 Franz Xaver Eberle (1874–1951), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Augsburg